

Competizioni in Romania 
Divizia A, massimo livello del campionato di calcio, dal 2006 denominato Liga I
Divizia A, massimo livello del campionato di pallacanestro maschile
Divizia A, massimo livello del campionato di pallacanestro femminile

Competizioni in Moldavia 
Divizia A, secondo livello del campionato di calcio